Oleg Fjodorovič Tverdovski (), ukrajinsko-ruski hokejist, * 18. maj 1976, Donjeck, Sovjetska zveza.

Tverdovski je začel kariero v ruski ligi pri klubu Krila Sovjetov v sezoni 1992/93. Leta 1994 je bil kot skupno drugi izbran na NHL naboru s strani kluba Anaheim Ducks, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Winnipeg Jets, Phoenix Coyotes, New Jersey Devils, Carolina Hurricanes in Los Angeles Kings, je skupno odigral 713 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 77 golov in 240 podaj, ter 45 tekem končnice, na katerih je dosegel štirinajst podaj. V sezonah 2002/03 in 2005/06 je osvojil Stanleyjev pokal, v sezoni 1996/97 pa je nastopil na Tekmi vseh zvez lige NHL. Vmes se je nekajkrat vrnil v rusko ligo in jo osvojil v sezonah 2003/04 in 2007/08. V zadnjem delu kariere je igral v ligi KHL, kjer je za kluba Salavat Julajev Ufa in Metallurg Magnitogorsk skupno odigral 191 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 29 golov in 51 podaj, ter 32 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in pet podaj. V sezoni 2010/11 je osvojil Gagarinov pokal. 

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002, kjer je osvojil bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2009, ko je bil tudi izbran med najboljše tri hokejiste svoje reprezentance. Nastopil je tudi na svetovnem pokalu v letih 1996 in 2004, ko je z reprezentanco zasedel četrto in šesto mesto.

Leta 2002 je bil z bronasto olimpijsko postavo sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 92/93
|
| 21
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rusija
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 93/94
|
| 46
| 4
| 10
| 14
|
| 22
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Rusija
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 1
| 9
| 10
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 94/95
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 94/95
|
| 36
| 3
| 9
| 12
| -6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
|
| 51
| 7
| 15
| 22
| 0
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 95/96
|
| 31
| 0
| 8
| 8
| -7
| 6
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 10
| 45
| 55
| -5
| 30
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 97/98
|
| 9
| 8
| 6
| 14
| +12
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 97/98
|
| 46
| 7
| 12
| 19
| +1
| 12
|
| 6
| 0
| 7
| 7
| -2
| 0
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 98/99
|
| 82
| 7
| 18
| 25
| +11
| 32
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +3
| 6
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 15
| 36
| 51
| +5
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 14
| 39
| 53
| -11
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 01/02
|
| 73
| 6
| 26
| 32
| 0
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 02/03
|
| 50
| 5
| 8
| 13
| +2
| 22
|
| 15
| 0
| 3
| 3
| -4
| 0
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 57
| 16
| 17
| 33
| +8
| 58
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| +8
| 2
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 48
| 5
| 15
| 20
| +8
| 65
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| -1
| 35
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 05/06
|
| 72
| 3
| 20
| 23
| -1
| 37
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 06/07
|
| 26
| 0
| 4
| 4
| -10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 06/07
|
| 14
| 5
| 8
| 13
| +3
| 2
|
| 14
| 2
| 9
| 11
| +5
| 14
|-
| Salavat Julajev II
| Ruska 3. liga
| 07/08
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 07/08
|
| 43
| 6
| 11
| 17
| -2
| 58
|
| 16
| 2
| 6
| 8
| +4
| 10
|-
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 08/09
|
| 48
| 8
| 21
| 29
| +9
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 09/10
|
| 42
| 8
| 13
| 21
| +17
| 38
|
| 16
| 1
| 4
| 5
| +4
| 4
|-
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 10/11
|
| 40
| 7
| 9
| 16
| -2
| 20
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +4
| 12
|-
| Salavat Julajev Ufa
| KHL
| 11/12
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toros Neftekamsk
| VHL
| 11/12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 11/12
|
| 24
| 6
| 5
| 1
| +5
| 18
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 12/13
|
| 25
| 0
| 5
| 5
| +2
| 18
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1208
| bgcolor="#7FFF00" | 161
| bgcolor="#7FFF00" | 388
| bgcolor="#7FFF00" | 539
| bgcolor="#7FFF00" | +44
| bgcolor="#7FFF00" | 684
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 87
|}

Viri 
 
 
 
 

Živeči ljudje
Ukrajinski hokejisti
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Anaheim Ducks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Brandon Wheat Kings
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Manchester Monarchs
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti Toros Neftekamsk
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih